Schattenberg ist der Name folgender

Berge:
 Schattenberg (Allgäuer Alpen), Berggipfel (1845 m) in den Allgäuer Alpen
 Schattenberg (Erzgebirge), Berg (950 m) im Erzgebirge

Orte:
 Schattenberg (Auerbach), Ortsteil der Gemeinde Auerbach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Schattenberg (Gemeinde Bleiburg), Ortschaft in Kärnten
 Schattenberg (Gemeinde Fehring), Ortsteil der Stadtgemeinde Fehring, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Schattenberg (Gemeinde Gaal), Ortschaft der Gemeinde Gaal, Steiermark
 Schattenberg (Gemeinde Gaishorn), Ortsteil der Gemeinde Gaishorn am See, Bezirk Liezen, Steiermark
 Schattenberg (Gemeinde Kalwang), Ortschaft der Marktgemeinde Kalwang, Bezirk Leoben, Steiermark
 Schattenberg (Gemeinde Lassing), Ortschaft der Gemeinde Lassing, Bezirk Liezen, Steiermark
 Schattenberg (Gemeinde Tragöß-Sankt Katharein), Katastralgemeinde von Tragöß-Sankt Katharein, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark

Schattenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Susanne Schattenberg (* 1969), deutsche Historikerin
 Thomas Schattenberg (um 1580–nach 1622), deutscher Organist

Siehe auch:
 Schadenberg